Hour (englisch: Stunde) steht für:
 „Hour“, ehemaliger Titel des kanadischen Magazins Hour Community
 Hour (Houyet), Ortsteil in Belgien
Siehe auch:    
 After Hour
 Earth Hour 
 Finest Hour 
 H-hour
 Happy Hour 
 Hour of Power 
 Rush Hour
 Person Hour
 The Hour